Dori Caymmi é o quinto disco solo do cantor e compositor Dori Caymmi.

Faixas 
 Gabriela's Song  
 Aparicao (The Wraith) 
 Lenda (Legend)  
 Obsession  
 Velho Piano (Like An Old Piano) 
 Guararapes (The Battle)   
 Porto (The Harbor) 
 Desafio (Defiance) 
 Desenredo (The Unravelling)  
 The River  
 Like A Lover

Álbuns de Dori Caymmi